Collision Course bezeichnet:

 Detroit City – Ein irrer Job, Film aus dem Jahr 1989
 Collision Course (Album), Musikalbum von Jay-Z und Linkin-Park
 Originaltitel des US-amerikanischen Katastrophenfilm Kollisionskurs – Blackout im Cockpit